Zaschwitz bezeichnet:

 Zaschwitz (Grimma), Stadtteil von Grimma, Sachsen
 Zaschwitz (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, Sachsen
 Zaschwitz (Wettin-Löbejün), Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün, Sachsen-Anhalt